Elena Nikitina (1992, skeleton), Russisch skeletonster (1992)
Elena Nikitina (badminton), badmintonspeelster
Elena Nikitina (1992, schaken), Russisch schaakster (1992), FideID=24110949